Вита́лий Попко́в: 
 Попков, Виталий Александрович (род. 1983) — украинский шоссейный и трековый велогонщик.
 Попков, Виталий Иванович (1922—2010) — советский лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.